133 puede hacer referencia a:

 El año 133.
 El año 133 a. C..
 El número natural Ciento treinta y tres.
 Craig Jones, también conocido como 133, músico estadounidense.
 133 atrapados por la realidad, programa de televisión policial chileno.
 133, número telefónico de emergencia de Carabineros de Chile.